

Pessoas
Jim Pollard
John M. Pollard - matemático do Reino Unido.
Michael J. Pollard
Vicky Pollard

Localidades
Pollard (Alabama)
Pollard (Arkansas)

Desambiguação